Název Prudký potok má více vodních toků:

 Prudký potok (přítok Blatenského potoka) – levostranný přítok Blatenského potoka v okrese Karlovy Vary
 Prudký potok (přítok Krupé) – pravostranný přítok Krupé v okrese Šumperk
 Prudký potok (přítok Mže) – pravostranný přítok Mže v okrese Tachov